Heidmühle ist ein Ortsname:

 Heidmühle, Stadtteil von Schortens, Landkreis Friesland, Niedersachsen
 Heidmühle (Bopfingen), Wohnplatz von Flochberg, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Heidmühle oder Haidmühle (Neustadt an der Weinstraße), Stadtteil von Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Heidmühle, von 1938 bis 1945 Sawitzmühle, Ort im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Sawica (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Heidmühle oder Haidmühle (Unterschneidheim), Wohnplatz von Zöbingen, Gemeinde Unterschneidheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Haidemühl
 Haidelsmühle
 Haidmühle (Begriffsklärung)
 Heidemühle
 Heidenmühle
 Heidmühlen
 Heidmüller
 Heitmüller